Birra Peroni este o companie italiană producătoare de bere, fondată în Vigevano, Lombardia în anul 1846, și având sediul la Roma. Compania a aparținut grupului sud african SABMiller între anii 2003 și 2016. În februarie 2016, compania SABMiller a fost cumpărată de gigantul japonez Asahi Breweries.

Peroni Nastro Azzurro 
Marca principală a Birra Peroni este Peroni Nastro Azzurro, o bere comercializată astăzi în mai mult de 70 de țări din întreaga lume. Numele Nastro Azzurro înseamnă, în traducere din italiană, Panglica Albastră. Acesta este un trofeu legendar câștigat de vasul cu cea mai rapidă traversare a Oceanului Atlantic. În 1933, vasul de croazieră Italian SSRex câștigă Panglica Albastră și devine un simbol al mândriei naționale italiene. 30 de ani mai târziu, în 1963, acest triumf inspiră lansarea berii italiene Peroni Nastro Azzurro. 

În anul 2005, Peroni Nastro Azzurro a fost relansată international și a făcut istorie cu buticul Emporio Peroni, deschis pe una din cele mai șic străzi din Londra. Acest magazin, plasat între cele ale unor mărci italiene de renume, conținea o singură sticlă de Peroni Nastro Azzurro, pe un piedestal.

Berea Peroni Nastro Azzurro este o bere echilibrată, aurie și răcoritoare, cu note amărui și citrice subtile și o alcoolemie de 5,1%.

După relansarea din 2005, berea Peroni Nastro Azzurro a devenit simbolul stilului de viață degajat italian și a cucerit piață după piață, devenind cea mai bine vândută bere italiană din lume.

În anul 2019, Peroni Nastro Azzurro lansează o nouă sticlă și un nou pahar, devenind încă odată un etalon în design așa cum a fost acum 14 ani când s-a relansat. Noua sticlă Peroni Nastro Azzurro arată o formă elegantă și modernă. Eticheta sticlei a fost complet redesenată și are o formă nouă, hexagonală, inspirată din siglele Birra Peroni din anii `60 și `70. Acceași formă hexagonală apare și la baza noului pahar Peroni Nastro Azzurro. Atât sticla, cât și paharul au pe o latură, gravată în relief, semnătura părintelui fondator, Giovanni Peroni.

Peroni Rosso 
Aceasta este o marcă de bere care aparține companiei Birra Peroni și care se comercializează numai pe piața din Italia. Este o bere populară, fiind și cea mai vândută bere din peninsula Italică

Legături externe 
www.peroniitaly.ro - Site web oficial România
www.peroni.it - Site web oficial
 Cu Peroni, la vita e bella, 15 mai 2007, Descoperă

Producători de bere
Companii din Italia